Sapucaia ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Sapucaia (Pará), Bundesstaat Pará 
 Sapucaia (Rio de Janeiro), Bundesstaat Rio de Janeiro 
 Sapucaia do Sul, Bundesstaat Rio Grande do Sul